Лесперо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Кукурон. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07142.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 320 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 210 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 157 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 64,4 %). Из 157 активных работали 149 человек (80 мужчин и 69 женщин), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 53 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Илер-де-Лесперон с колокольней (XII век)
 Башня Конкуль

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш